Kāsīān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qanāt-e Kāsīān, ort, Lorestan, 
 Kāsīān-e Rostam Khānī, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar